

Astronomia
 383417 DAO – asteroide della fascia principale
 Dao Vallis – struttura geologica sulla superficie di Marte

Geografia
Cina
 Contea di Dao – contea della provincia di Hunan

Filippine
 Dao – municipalità della Provincia di Capiz
 Dao – precedente denominazione di Tobias Fornier, municipalità della Provincia di Antique

Sigle 
 Data Access Object – interfaccia orientata agli oggetti
 Data Access Objects – interfaccia orientata agli oggetti per Microsoft Jet Database Engine
 Digital Access Otimization – Ottimizzazione di tutta la comunicazione digitale; testo, immagini, video ed audio
 Disc At Once – modalità di scrittura usata dai masterizzatori CD-Rom
 Double action only – modalità di funzionamento di una pistola
 Dragon Age: Origins – Videogioco RPG pubblicato dalla Electronic Arts
 Dao – Dettaglianti Alimentari Organizzati – società cooperativa legata a Conad
 Decentralized autonomous organization

Codici 
 dao – codice ISO 639-3 della lingua chin daai

Persone 
 Lassina Dao (1971) – ex calciatore ivoriano
 Moustapha Dao (1955-2010) – regista burkinabé
 Pierre Dao (1943) – allenatore di pallacanestro francese
 Dao Lang (1971) – cantante cinese

Altro 
 Dao o Yao – gruppo etnico cinese e vietnamita
 Dao o Tao – termine usato per definire l'essenza della realtà in alcune correnti religiose e filosofiche orientali
 Dao – sciabola cinese